Потоси́ () — департамент, расположен на юго-западе Боливии.
Площадь — 118 218 км². Население 788 406 жителей (2010). Административный центр — город Потоси. Значительная часть территории департамента — гористая местность. В Потоси находится высохшее соляное озеро Солончак Уюни. Департамент Потоси был самой зажиточной провинцией Испанской империи, благодаря добыче серебра, которое отправлялось в Европу. В Потоси кроме серебра, добывается цинк и свинец. Свинцовые рудники разрабатывались американской компанией Apex Mines Limited и в ноябре 2008 года были проданы японской компании Sumitomo Corporation.

Демография 

Переписи населения, проведённые за последние 40 лет, показывают, что население департамента Потоси снизилось относительно общенационального показателя. В 1976 году население Боливии составляло  человек, из которых  проживали в департаменте Потоси, что эквивалентно чуть более 14 % от общего населения. Эта доля сократилась до 10 % в 1992 году и до 8,5 % в 2001. Бедность и отсутствие работы для тысяч людей толкнули их искать лучшей доли в других департаментах и в Аргентине.
 
Население распределено неравномерно. Большая часть населения проживает в восточной части департамента, на меньшей высоте и с более благоприятными климатическими условиями. В холодных и негостеприимных муниципалитетах провинций Даниэль-Кампос, Нор-Липес, Суд-Липес, Энрике-Балдивиесо, хотя они занимают 48,7 % территории департамента, проживает 3,24 % от общей численности населения департамента Потоси.

Административное деление 
Департамент Потоси делится на 16 провинций и около 40 муниципалитетов.

Экономика 

Горнодобывающая промышленность является основным видом экономической деятельности в Потоси. Хотя серебряные месторождения довольно известны в регионе и в будущем будут полностью исчерпаны, в департаменте есть много других природных богатств. Месторождения сурьмы, свинца, цинка, висмута, вольфрама, серы, хлористого натрия, лития, меди, золота и, возможно, урана. Были предприняты попытки разработки различных металлов, из которых наиболее важным был проект Karachipampa, но не получили промышленного значения.
 
Некоторые шахты находятся в ведении иностранных компаний. Например шахта Сан-Кристобаль, добывающая серебро, цинк и свинец, разрабатывалась компанией Apex Mines Limited (США), которая продала шахту японской корпорации Sumitomo Corporation в ноябре 2008 года.
 
В последние годы глава департамента возлагает большие надежды на строительство производства по добыче лития, значительные запасы которого присутствуют в солончаке Уюни. Этот минерал используется в производстве батарей и мобильных телефонов.

Достопримечательности 
 Солончак Уюни
 Остров Инкауаси
 Остров 
Сьюдад-дель-Энканто	
Валье-де-лос-мачос

Примечания

Ссылки 

 Potosi Travel Guide
 Weather in Potosi
 Bolivian Music and Web Varieties
 Full information of Potosi Department

Департаменты Боливии